

Rois 
  dit le Conquérant (1027 – 1087), roi d'Angleterre de 1066 à 1087 et duc de Normandie de 1035 à 1087 sous le nom de  de Normandie
  dit Guillaume le Mauvais (v. 1120 – 1166), roi de Sicile de 1154 à 1166
  dit le Lion (v. 1150 – 1214), roi d'Écosse de 1165 à 1214
  (1227 – 1256), comte de Hollande () de 1234 à 1256 et roi des Romains () de 1247 à 1256
  (1797 – 1888), roi de Prusse de 1861 à 1888 et empereur allemand de 1871 à 1888
  (1772 – 1843), roi des Pays-Bas et grand-duc de Luxembourg de 1815 à 1840
  (1781 – 1864), roi de Wurtemberg de 1816 à 1864
  (1733 – 1879),  roi de la côte des Mosquitos

Princes 
  dit de Champlitte, prince d'Achaïe de 1205 à 1208
  dit le Taciturne (1533 – 1584), stathouder de Hollande de 1573 à 1584, prince d'Orange de 1544 à 1584

Ducs 
  (841 – 918), duc d'Aquitaine de 909 à 918
  dit Longue-Épée (910 – 942), jarl de Normandie de 927 à 942
  (1081 – 1131), duc de Luxembourg de 1096 à 1131
  (mort en 1287), duc d'Athènes en 1280
  (1270 – 1292), co-duc de Brunswick de 1279 à 1291, duc de Brunswick-Wolfenbüttel de 1291 à 1292
  (1392 – 1482), duc de Brunswick-Wolfenbüttel de 1473 à 1482
  (1598 – 1662), duc de Saxe-Weimar de 1626 à 1662

Marquis 
 , marquis d'Espagne de 789 à 806
  dit le Riche (1324 – 1391), marquis de Namur de 1337 à 1391
  (1617 – 1677), marquis de Basville et magistrat français

Comtes 
 , comte de Périgord de 886 à 916
  dit le libérateur, comte de Provence de 968 à 993
  dit le Grand (1020 – 1087), comte de Bourgogne, comte de Mâcon et père du pape 
 , comte de Lyon et de Forez
 , comte de Nevers de 1040 à 1100
 , comte d'Ogo de 1080 à 1115
 , comte de Juliers de 1136 à 1176
  dit Talvas (mort en 1171), comte de Ponthieu de 1110 à 1126, sire d'Alençon et de Sées (sous le nom de ) de 1119 à 1171, seigneur de Saint-Brisson et de La Ferté-Loupière
  (1167 – 1222), comte de Hollande de 1203 à 1222
  (1176 – 1218), comte de Sancerre de 1191 à 1217
  dit le Bon (v. 1286 – 1337), comte de Hainaut, de Hollande (sous le nom de ) et de Zélande de 1304 à 1337
  (~1242 – ?), comte de Berg
 , comte de Vicenza en 1990

Vicomtes
 , vicomte de Thouars (v. 1120 – 1151)
  (1173 – 1224), vicomte de Béarn, de Gabardan et de Brulhois
  (mort en 1397), vicomte de Narbonne de 1388 à 1397

Ecclésiastiques 
 , évêque de Nîmes de 1134 à 1141 ;
 , évêque d’Uzès de 1190 à 1204 ;
  (), évêque et prince de Grenoble (1220-1221) ;
  (mort en 1329), archevêque de Sens ;
  (~1351 – 1402), évêque de Sion de 1391 à 1402.

Autres personnalités
 Guillaume Ier, seigneur italien, ancêtre des marquis de Montferrat
 
 , seigneur de Sillé au 
 , seigneur de Parthenay au 
  (mort entre 1027 et 1035), seigneur de Bellême et sire d'Alençon
  (entre 1055 et 1105), croisé de la maison de Sabran
  (mort en 1088), un des compagnons de Guillaume le Conquérant dans sa conquête de l'Angleterre en 1066
 , seigneur de Chanaleilles au 
 , vassal de Josselin de Courtenay au 
  (mort vers 1161), seigneur de Dampierre de 1151 à 1161
  (mort vers la fin du ), chevalier normand membre de la famille de Tilly
  (mort en 1221), chevalier originaire des Grisons et membre connu le plus ancien de la maison de Gilley
  (~1228 – 1283), seigneur de Roquefeuil
  (1466 – 1515), landgrave de Hesse-Cassel de 1471 à son abdication en 1493
  (1593 – 1677), margrave de Baden-Baden

Autre 
  d’Orange sur son lit de mort, tableau de Woutherus Mol de 1818.

Voir aussi 
 
 
 
 
 

Guillaume 01